Oh, Doctor – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 Oh, Doctor! – film del 1915 diretto da Rube Miller
 Oh, Doctor! – film del 1925 diretto da Harry A. Pollard
 Oh, Doctor – film del 1937 diretto da Ray McCarey